Haraszti István
 Haraszti István (1903–1968) Kossuth-díjas gépészmérnök, műszaki igazgató
 Haraszti István (1910–1993) orvos, szakíró
Harasztÿ István
 Harasztÿ István (1934–2022) Kossuth-díjas szobrász